Le tournoi de tennis du Michigan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 se dispute à Détroit du 17 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Hunt et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Michigan
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Michigan
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en février 1975